Loan steht für:
 Loan (County Antrim), Townland im County Antrim, Nordirland
 Loan (Falkirk, Council Area), Ort in Falkirk (Council Area), Schottland

Loán steht für:
 Loán, philippinisches Flächenmaß

Loan ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin F. Loan (1819–1881), US-amerikanischer Politiker
 Carl Van Loan (* 1980), US-amerikanischer Nordischer Kombinierer
 Charles Van Loan (* um 1946), US-amerikanischer Mathematiker
 Charles Emmett Van Loan (1876–1919), US-amerikanischer Sportjournalist und Schriftsteller
 Nguyễn Ngọc Loan (1931–1998), südvietnamesischer General
 Peter Van Loan (* 1963), kanadischer Politiker

LOAN steht für:
 Flugplatz Wiener Neustadt/Ost (ICAO-Code)

Siehe auch:
 Loane
 Lohne
 Lone Pine
 Lone (Begriffsklärung)

Abkürzung